Валерій Іващенко:

 Іващенко Валерій Володимирович (1956) — заступник міністра оборони України у 2007–2009 роках, тимчасовий виконувач обов'язків міністра з 2009 по 2010 рік. Полковник запасу.
 Іващенко Валерій Володимирович (1980) — український футболіст і тренер.
 Іващенко Валерій Петрович — український вчений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 року.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок